Csehország
 Smrčina, Plesná településrésze a Chebi járásban
 Smrčina, egykori kastély Aš közelében a Chebi járásban
 Hochficht (csehül Smrčina), határhegy Alsó-Ausztria és a Dél-csehországi kerület között (1338 m)
 Smrčina, az Érchegység egyik csúcsa (999 m)
 Smrčina, csúcs Horní Slavkovtól délnyugatra a Sokolovi járásban (648,8 m)
 Smrčina, csúcs a Morva-Sziléziai-Beszkidekben (1015 m)